Венда-Нова:
 Венда-Нова — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Венда-Нова — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.